

Patronyme 

 GriFF, un illustrateur français de cartes postales des années 1910 ;
 Griff, une chanteuse britannique née en 2001 ;
 Griff Furst, un acteur américain né en 1981 ;
 Professor Griff, un rappeur américain, né en 1960.

Autres 
 , série télévisée américaine sortie en 1973.